Yahoo o Yahoo!, empresa estatunidenca que té per missió ser el servei global d'Internet més essencial per a consumidors i negocis
 Yahoo! Groups
 Yahoo! 360°, xarxa social d'internet
 Yahoo o Yahoo! Movies, lloc web d'informació de la xarxa de Yahoo! sobre pel·lícules amb les estrenes, tràilers i vídeos, fotografies
 Yahoo o Yahoo! Music, lloc web del grup Yahoo!, proveïdor de diversos serveis musicals, incloent-hi ràdio per internet, videoclips, notícies, informació d'artistes i programació original
 Yahoo o Yahoo! Widget Engine, plataforma d'aplicacions gratuïta per als sistemes operatius Mac OS X i Microsoft Windows 
 Yahoo (literatura), criatura que apareix a Els viatges de Gulliver de Jonathan Swift
 Yahoo o yowie, criatura mitològica que viu al desert australià